Seiji Ueda  född 1952, är en japansk astronom.

Minor Planet Center listar honom som S. Ueda och som upptäckare av 705 asteroider. Alla upptäckterna gjordes tillsammans med landsmannen Hiroshi Kaneda.

Asteroiden 4676 Uedaseiji är uppkallad efter honom.

Lista över upptäckta mindre planeter och asteroider

Se även 
 Astronomiska upptäckter av S Ueda

Referenser 
 

Födda 1952
Levande personer
Män
WP:Projekt Japan
Japanska astronomer under 1900-talet
Japanska astronomer under 2000-talet